PZH může být:

 Pohotovostní zdravotnický hologram – postava ze světa sci-fi seriálu Star Trek
 PzH – česká alternativní hudební skupina
 PZH – IATA kód balúčistánského letiště Žhob
PZH – Prevence závažných havárií (Zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi)

Související články 
 PzH 2000